Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Gastein Ladies 2007 проходили з 23 по 29 липня на відкритих ґрунтових кортах в Бад-Гастейн (Австрія). Луціє Градецька і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Агнеш Савай і Владіміра Угліржова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2007
Gastein Ladies, парний розряд